Поор - фамилия:

 Поор, Клара (род. 1941) — венгерский диктор телевидения.
 Поор, Петер (род. 1944) — венгерский музыкант, брат Клары.

См. также 
 Пор